Perfectly Damaged — шостий студійний альбом шведського співака Монса Сельмерлева, який було презентовано в iTunes Store 3 червня для Швеції й Австралії, і 8 червня для Франції, Польщі й Британії.

Список пісень

Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Скачати  альбом на iTunes Store

Альбоми Монса Сельмерлева